Wilhelmstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Wilhelmstraße 2 (Dallgow-Döberitz)
 Amtsapotheke Hachenburg
 Wilhelmstraße 2 (Hannover)

siehe auch:
 Wilhelmstraße 2b (Bernburg)